Лойо́ла (Loyola) — испанская фамилия, восходящая к названию одноимённого города; предполагается, что на воротах города были изображены волк и горшок (), что в результате слияния дало название Loyola. Также топоним.

Персоналии 
 Игнатий де Лойола (ок. 1491 — 1556) — католический святой, основатель ордена иезуитов.
 Лойола, Мартин Гарсия Оньэс де (1549—1598) — испанский королевский губернатор Чили.
 Лойола, Нильсон (род. 1994) — перуанский футболист, защитник клуба «Мельгар» и сборной Перу.

Топоним 

 — древний город в Стране Басков (Испания), в настоящее время является частью коммуны Аспейтия.
  — часть города Сан-Себастьян, Страна Басков.

Другое 

 Лойола Рэмблерс (баскетбол) — баскетбольная команда.
 (3589) Лойола — астероид главного пояса.

См. также 

 Лайоло, Джованни — итальянский куриальный кардинал.